Дуллах (; 17 сентября 1919, Суракарта — 1 января 1996, Джокьякарта) — индонезийский художник.

Краткая биография и творчество 
Окончил начальную школу для туземцев и школу системы «Таман Сисва» в Суракарте. Был учеником художников Аффанди и Синдутомо Суджойоно. Принимал участие в национально-освободительном движении. Отразил этот период в своих ранних работах. Получил звание «Певца революции». Член группировки «Молодые художники Индонезии». Рисовал пейзажи, портреты, натюрморты в реалистической манере. В 1950-е гг. около 10 лет был художником президентского дворца. В 1950 создал Культурную ассоциацию Суракарты (Himpunan Budaya Surakarta). Составитель двухтомного каталога собраний картин Сукарно (1956). Принимал участие в доводке изображения государственного герба Индонезии, созданного Султаном Хамидом II. В 1974 создал мастерскую в Педженге (Бали). В 1988 основал музей в Суракарте своего имени (Museum Dullah). Полотна хранятся также в коллекции Сукарно, Хатты, Адама Малика, Эйзенхауэра, Уолтера Мондейла, в музее изобразительного искусства в Праге, в индонезийском посольстве в Москве.

Похоронен на кладбище «Пурволойо» в Суракарте.

Награды 
 Орден за вклад в развитие культуры Bintang Budaya Parama Dharma (2017, посмертно)

Семья 
 Супруга Биби Фатима
 Сын Саварно

Наиболее известные картины 
 Старый индонезиец (1953)
 Старый город (1963)
 Сукарно во время революционной войны (1965)
 Гибискус (1966)
 Дедушка (1971)
 Старый индуистский священник с Бали (1973)
 Портрет балийской девушки (1973)
 Джамбу (1975)
 Брат и сестра (1976)
 Мисс Сасих в музее Нека(1977)
 Белые розы (1978)
 Бабушка (1978)
 Танцовщица легонга (1979)

Персональные выставки 
 Джокьякарта (1978)
 Джакарта (1979—1980)
 Гонолулу (1988)
 Сингапур (1994)
 Джакарта (1996)

Публикации 
 Dullah (сост.) Lukisan lukisan koleksi Ir. Dr. Sukarno, Presiden Republik Indonesia dalam dua jilid // Paintings from the collection of Dr. Sukarno, President of the Republic of Indonesia in two volumes // Картины из коллекции Президента Республики Индонезии д-ра Сукарно. В двух томах. Peking: People’s Fine Arts Publishing House, 1956
 Dullah. Karya dalam Peperangan dan Revolusi (Paintings in War and Revolution). Djakarta: Djaya Pirusa, 1982.

Примечания

Ссылки 
 

Художники Индонезии
Искусство Индонезии
Культура Индонезии
Основатели музеев